El término Mancipium puede referirse:

en biología, a Mancipium, otro de los nombres de un género de mariposas (véase Pontia);
en Derecho romano, a mancipium, el nombre de la relación de sujeción de una persona respecto a otra, relación que existía debido a la mancipatio (el proceso opuesto era la emancipación), y también
 al nombre de la persona sujeta a ese tipo de relación.